Schlafläuse (Plur.): Nächtliches, dermatologisches Phänomen, das häufig bei übermüdeten Kindern und Jugendlichen auftritt; lästiger Juckreiz (Pruritus), der zu Kratzen und ausgiebigem Augenreiben führt. Eine neurologische Ursache für das Phänomen ist bisher noch nicht abschließend gefunden. Eine medizinische Behandlung ist in den wenigsten Fällen indiziert.

Einzelnachweise 

Schlafmedizin